Kaichen steht für:

 Kaichen (Niddatal), Ortsteil von Niddatal
 Freigericht Kaichen, Territorium im Deutschen Reich